La donna del lago può riferirsi a:
 La donna del lago (The Lady of the Lake) – poema di Walter Scott del 1810.
 La donna del lago – opera lirica di Gioachino Rossini su libretto di Andrea Leone Tottola, tratta dall'omonimo poema, del 1819.
 La donna del lago – romanzo di Giovanni Comisso del 1962.
 La donna del lago – film del 1965 diretto da Luigi Bazzoni e Franco Rossellini, tratto dal romanzo di Giovanni Comisso.

Pagine correlate 
The Lady of the Lake